Proba masculină de 3.000 m obstacole de la Campionatul Mondial de Atletism din 2022 a avut loc la data de 15 iulie și 18 iulie 2022 pe Hayward Field din Eugene, SUA.

Timpul de calificare
Timpul standard pentru calificare automată în finală a fost 8:22:00.

Program
<small>Ora este ora SUA (UTC-7)</small>

Rezultate

Calificări
Se vor califica primii 3 atleți din fiecare serie se vor califica direct în finală (C) împreună cu 6 atleți cu cei mai buni 6 timp (c).

Finala
Finala s-a desfășurat pe 18 iulie la 19:22.

Referințe

Probe la Campionatul Mondial de Atletism din 2022